Pheidole alpestris  — вид муравьёв рода  из подсемейства  (). Новый Свет.

Распространение 
Южная Америка: Эквадор (6 км ю.-в. Pifo, Pichincha, 0°15'S 78°18'W, 2900 м).

Описание 
Мелкие земляные мирмициновые муравьи, длина около 2—3 мм, солдаты одноцветные коричневые (рабочие светло-коричневые; характерные для рода большеголовые солдаты крупнее). Проподеум выпуклый. Затылочный край головы солдат вогнутый. Усики рабочих 12-члениковые с 3-члениковой булавой. Ширина головы крупных солдат — 1,02 мм (длина головы — 1,02 мм). Ширина головы мелких рабочих 0,54 мм, длина головы 0,62 мм, длина скапуса — 0,44 мм. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка). Pheidole alpestris относится к видовой группе Pheidole diligens Group и сходен с видом , но отличается крупными проподеальными шипиками, обильными волосками на теле, включая голову и брюшко. Вид описан в 2003 году американским мирмекологом профессором Эдвардом Уилсоном.

Примечания

Литература

Ссылки 

Pheidole
Животные, описанные в 2003 году
Насекомые Южной Америки
Эндемики Эквадора
Таксоны, описанные Эдвардом Осборном Уилсоном